Waitangi Falls ist der Name folgender Wasserfälle in Neuseeland:
 Waitangi Falls (Glenbrook) in der Ortschaft Glenbrook, Region Auckland, Nordinsel
 Waitangi Falls (Kaukapakapa) in der Ortschaft Kaukapakapa, Region Auckland, Nordinsel
 Waitangi Falls (Ruakituri River) im Ruakituri River, Gisborne District, Nordinsel